Het WTA-tennistoernooi van Linz (officieel Generali Ladies Linz) van 2003 vond plaats van 20 tot en met 26 oktober 2003 in de Oostenrijkse plaats Linz. Het was de dertiende editie van het toernooi. Er werd gespeeld op overdekte hardcourtbanen.

Ai Sugiyama won de titel in zowel het enkel- als het dubbelspel.

Enkelspel 
Titelhoudster Justine Henin was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Russin Anastasija Myskina bereikte de kwartfinale. Daarin werd zij uitgeschakeld door Patty Schnyder.

Het tweede reekshoofd, Ai Sugiyama uit Japan, won het toernooi. In de finale versloeg zij de als vierde geplaatste Russin Nadja Petrova in twee sets. Sugiyama wist voor het eerst in haar loopbaan het toernooi van Linz op haar naam te schrijven. Het was haar vijfde WTA-titel, de tweede van 2003. Zij won US$ 93.000 prijzen­geld op dit enkelspeltoernooi.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Jelena Dokić en Nadja Petrova had de eerste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Petrova speelde samen met Jelena Lichovtseva, met wie zij het tweede reekshoofd vormde – zij bereikten de halve finale, maar lieten daar verstek gaan.

Het als eerste geplaatste duo Liezel Huber en Ai Sugiyama won het toernooi. In de finale versloegen zij het ongeplaatste koppel Marion Bartoli en Silvia Farina-Elia in twee sets, met een tiebreak in de tweede set. Het was hun eerste, en enige, gezamenlijke titel. De Zuid-Afrikaanse Huber had daarnaast acht eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Japanse Sugiyama 27.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Linz 2003
Linz